Рашкани има више значења:

 Рашкани (Шулетеа), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Рашкани (Данешти), насеље у округу Васлуј у Румунији